Со́кол — микрорайон (до 2009 года посёлок городского типа) в Советском районе города Улан-Удэ, Республика Бурятия.

География 
Расположен в 14 км к западу от центра Улан-Удэ, с южной стороны международного аэропорта «Байкал».

История 
22 марта 1968 года посёлки Сокол и Солдатский из Улан-Удэнского аймака переданы в Улан-Удэнский горсовет.

12 марта 1975 года посёлок Сокол отнесён к категории рабочих посёлков.

Законом Республики Бурятия от 9 марта 2010 года № 1313-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия „Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия“» посёлки городского типа Заречный, Сокол, посёлки Забайкальский, Исток, Солдатский, Степной, Тулунжа, посёлок при станции Мостовой исключены из числа населённых пунктов и включены в состав города Улан-Удэ.

Население

Экономика и инфраструктура 
Сельхозпредприятия, управление аэропорта Улан-Удэ.

Имеются амбулатория, ДЮЦ «Соколёнок», библиотека.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, вошедшие в состав Улан-Удэ
Микрорайоны Улан-Удэ
Исчезнувшие населённые пункты Иволгинского района
населённые пункты, упразднённые в 2010 году
Бывшие посёлки городского типа Бурятии